Der Rajon Riwne (ukrainisch / – bis 11. Juni 1991 Ровенський район/Rowenskyj rajon; russisch /) ist ein Rajon in der Oblast Riwne in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons ist die Stadt Riwne, diese wird vom Rajon umschlossen, war aber selbst bis Juli 2020 administrativ kein Teil desselben.

Geographie 
Der Rajon liegt im Südwesten der Oblast und grenzt im Norden an den Rajon Sarny, im Osten an den Rajon Swjahel (in der Oblast Schytomyr), im Südosten an den Rajon Schepetiwka (in der Oblast Chmelnyzkyj), im Süden an den Rajon Kremenez (in der Oblast Ternopil), im Südwesten an den Rajon Dubno, im Westen an den Rajon Luzk (in der Oblast Wolyn) sowie im Nordwesten auf einem kurzen Abschnitt an den Rajon Warasch.
Der Rajon wird von den Flüssen Horyn und Ustja durchflossen, im Norden gibt es größere Waldgebiete und kaum bewohnte Gebiete.

Geschichte 
Der Rajon entstand als Rajon Rowne am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Rowno und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Er bestand in dieser kleineren Form bis Ende 1962, als ihm der Rajon Klewan und der Rajon Oleksandrija zugeschlagen wurden. 1991 wurde der Rajon ein Teil der heutigen Ukraine, im gleichen Jahr wurde der Rajon analog der Umbenennung der namensgebenden Hauptstadt von Rajon Rowne in Rajon Riwne umbenannt.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um die Rajone Ostroh, Beresne, Hoschtscha, Korez, Kostopil und Sdolbuniw sowie der bis dahin unter Oblastverwaltung stehenden Städte Ostroh und Riwne.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 26 Hromadas (6 Stadtgemeinden, 4 Siedlungsgemeinden und 16 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 6 Städte
 6 Siedlungen städtischen Typs
 412 Dörfer

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Stadtgemeinde Beresne
 Stadtgemeinde Korez
 Stadtgemeinde Kostopil
 Stadtgemeinde Ostroh
 Stadtgemeinde Riwne
 Stadtgemeinde Sdolbuniw
 Siedlungsgemeinde Hoschtscha
 Siedlungsgemeinde Klewan
 Siedlungsgemeinde Misotsch
 Siedlungsgemeinde Sosnowe
 Landgemeinde Babyn
 Landgemeinde Bila Krynyzja
 Landgemeinde Buhryn
 Landgemeinde Deraschne
 Landgemeinde Djadkowytschi
 Landgemeinde Holowyn
 Landgemeinde Horodok
 Landgemeinde Kornyn
 Landgemeinde Mala Ljubascha
 Landgemeinde Malynsk
 Landgemeinde Oleksandrija
 Landgemeinde Sdowbyzja
 Landgemeinde Sorja
 Landgemeinde Schpaniw
 Landgemeinde Welyki Meschyritschi
 Landgemeinde Welyka Omeljana

Bis Juli 2020 waren es 1 Siedlungsratsgemeinde, 1 Siedlungsgemeinde, 12 Landratsgemeinden und 4 Landgemeinden, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 3 Siedlungen städtischen Typs
 94 Dörfer

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Quellen 

Riwne